Чомпот () — посёлок (сельского типа) в Юстинском районе Калмыкии, в составе Татальского сельского муниципального образования.

Население —  человек ().

История 
Дата основания не установлена. Впервые обозначен на карте РККА 1940 года. Предположительно основан в 1920-е годы в рамках политики по привлечению кочевых народов к оседлому образу жизни.

28 декабря 1943 года калмыцкое население было депортировано. Посёлок, как и другие населённые пункты Юстинского улуса Калмыцкой АССР был передан в состав Астраханской области. На административной карте Астраханской области посёлок обозначен как Пустынный в составе Никольского района области. Под тем же названием посёлок обозначен на административной карте Ставропольского края 1958 года. Дата возвращения названия Чомпот не установлена.

Калмыки начали возвращаться в посёлок в 1956 году. Возвращён в состав вновь образованной Калмыцкой автономной области в 1957 году.

Физико-географическая характеристика 

Посёлок расположен на севере Юстинского района в пределах Волго-Сарпинской равнины, являющейся частью Прикаспийской низменности, на высоте 2 м над уровнем моря. Рельеф местности равнинный. Со всех сторон посёлок окружён пастбищными угодьями. К северу от посёлка расположены пески Билюта. Согласно данным природного районирования Чомпот относится к Южно-Сарпинскому ландшафту, который представляет собой южную опесчанненную полупустыню.

По автомобильной дороге расстояние до столицы Калмыкии города Элиста составляет 270 км, до районного центра посёлка Цаган Аман - 33 км, до ближайшего населённого пункта и административного центра сельского поселения посёлка Татал - 16 км.

В окрестностях посёлка распространены бурые пустынно-степные и бурые пустынные солонцеватые песчаные почвы в комплексе с солонцами.

Часовой пояс

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года большинство населения посёлка составляли калмыки (93 %)

Социальная сфера 

В посёлке действует начальная школа.

Примечания 

Населённые пункты Юстинского района